5924 Teruo
Teruo Nakatani
Teruo Nakamura
Teruo Hayashi, um mestre japonês de caratê e kobudo

Desambiguação